Alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen har körts vid alla olympiska vinterspel sedan 1936, då en tävling i kombinerad hölls i Garmisch-Partenkirchen i Bayern, Tyskland.

Åren 1948-1980 var de olympiska vinterspelen även varit den alpina skidåkningens världsmästerskap. Under åren 1952-1980 delades det ut extra världsmästerskapsmedaljer i alpin kombination baserade på resultaten från slalom och störtlopp, eftersom kombinerad inte var med på det olympiska programmet mellan 1952 och 1984.

Arrangörer

Grenar

Deltagare 

*Inkluderar; Tyskland, Tysklands förenade lag och Västtyskland

Medaljfördelning 

Tyskland har tävlat i spelen under olika namn.

Länderna i kursiv stil är de som inte tävlar längre.

Källor

Externa länkar